Červená Voda může být:

 Červená Voda – obec v okrese Ústí nad Orlicí v Česku
 Červená Voda (okres Sabinov) – obec v okrese Sabinov na Slovensku
 Stará Červená Voda – obec v okrese Jeseník
 Dolní Červená Voda – osada obce Stará Červená Voda v okrese Jeseník
 Nová Červená Voda – osada obce Stará Červená Voda v okrese Jeseník

Související články 
 Červená voda – název více vodních toků

Externí odkazy